Regress (von lateinisch regressus ‚Rückschritt, Rückgriff‘) steht für:

 Regress (Recht), eine Rückforderung als Schadenersatz
 Regress (Logik), das Zurückgehen vom Ungesicherten auf das Sichere
 infiniter Regress, als spezielle Methodik in den Strukturwissenschaften 
 Rückschreiten einer Krankheit, siehe Regredienz

Siehe auch:
 Progress (Begriffsklärung)
 Regression